Jerzy Brzozowski (1899–1974), polski polityk, urzędnik, dyplomata
 Jerzy Brzozowski (ur. 1954), polski iberysta, konsul generalny w Kurytybie (1991–1995)
 Jerzy Brzozowski (ur. 1961), polski archeolog, działacz kulturalny i muzealnik